fc est le nom de deux commandes :
 fc, commande DOS permettant de comparer deux fichiers.
 fc, commande Unix permettant d'éditer et de réexécuter des commandes précédemment utilisées.